Pillar (rockband), Amerikaanse christelijke rockband
Pillar (film), film van Bas Devos uit 2006
 Pillar (Lake District), een berg in het westen van het Engelse Lake District
Zie ook
 Pilaar, een verticale ondersteuningsconstructie